Чорнянська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Чорнянська сільська рада — Одеська область, Окнянський район
 Чорнянська сільська рада — Херсонська область, Каховський район
 Чорнянська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Чорнянська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район

Джерела 

сайт Верховної Ради України